

Geografia
Gdańsk — Cidade polonesa, mais conhecida como Danzigue quando fazia parte do Império Alemão
Cidade Livre de Danzigue — cidade-estado estabelecida em Danzigue/Gdańsk em 1920

Astronomia
1419 Danzig — um asteroide

Música
Danzig (banda) — banda de heavy metal
Danzig (álbum) — álbum de estreia da banda Danzig

Desambiguação